Mitologia
Pandora — personagem da mitologia grega
Caixa de Pandora — artefato mitológico grego

Informática
Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow — jogo de computador

Geografia
Pandora (Ohio) — vila
Pandora (satélite) — de Saturno
55 Pandora — asteroide

Outros usos
Pandora (álbum) — de Luísa Sonza
Pandora (DC Comics)
Pandora (joalheria)

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de topônimos